Aeroport Internacional de Sfax (Tunísia) en el codi IATA 
 Sales Force Automation («automatització de la força de vendes»), concepte de màrqueting 
 Scottish Football Association, associació escocesa de futbol 
 Street Fighter Alpha, videojoc situats cronològicament entre Street Fighter i Street Fighter II 
 Super Furry Animals, grup gal·lés de música rock